La Vénitienne peut désigner :
La Vénitienne, un film de Mauro Bolognini
La Vénitienne, un drame en cinq actes et en huit tableaux, écrit par Anicet Bourgeois, présenté pour la première fois le  au théâtre de la Porte-Saint-Martin.
La Vénitienne et autres nouvelles, un livre de Vladimir Nabokov.
La Vénitienne, une comédie-ballet en trois actes et un prologue, composée par Michel de La Barre. Présentée à l'Académie royale de musique le . Livret d'Antoine Houdar de La Motte, légèrement remanié (sans prologue notamment) et remis en musique par Antoine Dauvergne pour l'Académie royale de musique (). 
La Vénitienne, téléfilm de Saara Saarela, avec Thierry Frémont et Hélène Seuzaret.